Рва́ное — топоним (тип: лимноним) в России.

Чукотский автономный округ 
 Рваное — озеро, юго-восточнее оз. Теремок, координаты 63°38' с. ш. 175°07' в. д., код ГКГН 766836.
 Рваное — озеро, правобережье руч. Мелкий, южнее оз. Медвежье, координаты 65°31' с. ш. 179°27' в. д., код ГКГН 762713.
 Рваное — озеро, в правобережье р. Экиатап, координаты 68°27' с. ш. 179°54' в. д., код ГКГН 763822.
 Рваное — озеро, южнее оз. Песцовое, координаты 64°04' с. ш. 176°31' в. д., код ГКГН 763924.
 Рваное — озеро, исток р. Плесовая, координаты 64°07' с. ш. 177°11' в. д., код ГКГН 788437.
 Рваное — озеро, западнее оз. Рогатое, координаты 62°37' с. ш. 177°30' в. д., код ГКГН 785521.

См. также 
 Рваная
 Рваные
 Рваный